A 2006-os női kosárlabda-világbajnokság a 15. volt a sportág történetében. A tornát 2006. szeptember 12. és szeptember 23. között rendezték Brazíliában, São Paulóban. A világbajnokságon 16 ország válogatottja vett részt.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek a 13–16. helyért játszhattak. A középdöntőben az A- és B, valamint a C- és D csoport csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak és a csoportkör valamennyi eredményét figyelembe vették. A két középdöntő csoportból az első négy helyezett jutott az negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. Minden helyezésért játszottak helyosztó mérkőzést.

Csoportkör

A csoport

B csoport 

 A litván csapat nem érkezett meg időben, ezért a mérkőzést 2–0-s pontkülönbséggel Ausztrália javára írták.

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Egyenes kieséses szakasz

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2010-es férfi kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság
2006